U 55, U55

Niemcy:
 U55 – dawna linia metra w Berlinie

Zobacz też:
 U-55